Stati Uniti d'America
 Watkins – città della Contea di Arapahoe, Colorado
 Watkins – città della Contea di Benton, Iowa
 Watkins – città della Contea di Meeker, Minnesota
 Watkins – città della Contea di Union, Ohio